Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal v neděli 12. února jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 15:00 hodin středoevropského času. Závodu se účastnilo celkem 58 nejlepších závodníků ze sprintu.

Obhájcem titulu byl čtyřnásobný mistr světa z této disciplíny Martin Fourcade z Francie, jenž dokázal titul obhájit.

Mistrem světa se stal Martin Fourcade, pro něhož to byla už třetí medaile v řadě z tohoto šampionátu a celkově jedenáctá zlatá medaile ze světových šampionátů, desátá individuální. Stříbrnou medaili získal stejně jako ve sprintu norský biatlonista Johannes Thingnes Bø, který celkově posbíral osmý cenný kov z mistrovstvích světa, třetí hodnoty stříbra. Bronz ukořistil další Nor, 43letý veterán Ole Einar Bjørndalen, pro něhož se jednalo už o rekordní 45 medaili z MS.

Medailisté

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017